Erdődi Lajos
 Erdődi Lajos (1902–1970) ügyvéd, szociáldemokrata politikus
Erdődy Lajos
 Erdődy Lajos (1694–1766) kamarás, főispán (Varasd vármegye)
 Erdődy Lajos (18. század–19. század) főbíró, költő
 Erdődy Lajos (1874–1941) építőmester